Biden – famiglia statunitense
 Ashley Biden (1981) – attivista e filantropa statunitense, figlia di Joe 
 Beau Biden (1969-2015) – politico e militare statunitense
 Hunter Biden (1970) – avvocato, imprenditore e lobbista statunitense
 Jill Biden (1951) – insegnante, scrittrice e filantropa statunitense, moglie di Joe
 Joe Biden (1942) – politico statunitense, 46º presidente degli Stati Uniti d'America